Na terenie Krakowa znajduje się 358 pomników przyrody (stan na 2022 rok) w postaci:
1 głazu narzutowego
1 źródła krasowego
1 alei drzew
355 pojedynczych drzew różnych gatunków:

Ajlant gruczołowaty
Brzoza brodawkowata
Buk pospolity, Buk pospolity odm. purpurowa
Czeremcha amerykańska
Cypryśnik błotny
Daglezja zielona
Daktylowiec kanaryjski
Dąb czerwony
Dąb szypułkowy, Dąb szypułkowy odm. kolumnowa, Dąb szypułkowy „Madera”
Dąb węgierski
Dereń jadalny
Grab pospolity
Grochodrzew
Grusza pospolita
Iglicznia trójcierniowa
Jesion kutnerowaty
Jesion wyniosły
Kasztanowiec biały
Klon jawor
Klon pospolity
Leszczyna turecka
Lipa drobnolistna
Lipa srebrzysta
Lipa szerokolistna
Metasekwoja chińska
Miłorząb dwuklapowy
Modrzew europejski
Olsza czarna
Orzech czarny
Ostrokrzew kolczasty
Platan klonolistny
Sagowiec podwinięty
Sosna pospolita
Sosna wejmutka
Stangeria dziwna
Świerk pospolity
Topola biała
Topola czarna
Tulipanowiec amerykański
Wiąz górski
Wiąz szypułkowy
Wierzba biała

Decyzję w sprawie wpisania  na listę pomników przyrody jak i wykreślenia z niej podejmuje Rada miasta w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w drodze uchwały.
Celem ustanowienia pomników przyrody jest ochrona drzew o okazałych rozmiarach, przedstawiających wysokie walory przyrodnicze, kulturowe.
W stosunku do pomników przyrody, które są oznakowane tabliczkami prowadzony jest monitoring ich stanu zdrowotnego i wykonywane są wszelkie zabiegi niezbędne do zachowania dobrego ich stanu. Jednocześnie obiektów tych dotyczą zakazy ich uszkadzania, przekształcania, umieszczania tablic reklamowych itp. Nadzór nad nimi sprawuje Prezydent Miasta Krakowa.

Lista pomników przyrody w Krakowie 
Wykaz wszystkich pomników przyrody na terenie Krakowa (stan na 2022 rok) (bez drzew wykreślonych z rejestru w latach poprzednich, obwody pni drzew podawane są w pierśnicy):

Według wykazu pomników przyrody:
 Wśród pomników przyrody większość to drzewa liściaste. Najliczniej reprezentowanym gatunkiem jest dąb szypułkowy (w 2020 roku 109 okazów). Wiele jest też lip, wiązów, jesionów.
 Drzewa iglaste występują jako pojedyncze okazy. Są to: świerk pospolity, sosna wejmutka, daglezja zielona, modrzew europejski.
 Na terenie Krakowa występują także egzemplarze pojedyncze drzew liściastych: wiąz górski (w Swoszowicach), tulipanowiec amerykański (w Parku przy Zawiłej), iglicznia trójcierniowa (ul. Powroźnicza), sosna wejmutka w (w Parku Decjusza), klon jawor (w Parku Czeczów), Czeremcha amerykańska (na Skałkach Twardowskiego), grochodrzew (ul. Smoleńsk/Retoryka), orzech czarny (w Parku Bednarskiego), modrzew europejski (w Parku Bednarskiego), ajlant gruczołowaty (ul. św. Jana).
 W rejestrze są także drzewa, których jest po kilka okazów. W Krakowie jest 10 platanów, z czego pięć na terenie Nowej Huty (os. Zielone i os. Teatralne). Miłorząb trójklapowy występuje w trzech miejscach: ul. Batorego, ul. Franciszkańska i ul. Garncarska oraz dwa egzemplarze w ogrodzie botanicznym.
Metasekwoja chińska występuje: ul. Beliny-Prażmowskiego, ul. Łukasiewicza, dwa egzemplarze ul. Przykopy i jeden w ogrodzie botanicznym. 
 Na terenie ogrodu botanicznego znajdują się rzadkie drzewa wpisane na listę pomników przyrody jak: sagowiec podwinięty, stangeria dziwna, daktylowiec kanaryjski.

Przypisy                                    
 

Kraków
Geografia Krakowa
Kraków
Ochrona przyrody w Krakowie